Santosuosso è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sansossio, Santosuozzo, Santosusso.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente irpino, è presente anche nel romano.

Potrebbe derivare dal toponimo San Sossio Baronia.

In Italia conta circa 293 presenze.

La variante Santosusso è potentina; Sansossio e Santosuozzo sono praticamente unici.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani